Canencia är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Canencia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Canencia är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Canencia. Runt Canencia är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bustarviejo,  km söder om Canencia. Trakten runt Canencia består i huvudsak av gräsmarker.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid